Pastel - uma planta da família das crucíferas; 
Pastel (arte) - um material e uma técnica de desenho;
Pastel (culinária)
Pastel (mangá) 

Desambiguação